Ravel kan syfta på:

Personer
Maurice Ravel (1875–1937), fransk kompositör
Raya Ravell (1918–1997), svensk-finsk sångerska

Geografi

Antarktis 

 Ravel Peak,

Frankrike 

 Ravel, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ravel (ort), departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även
Reval